Chinesische Mauer bezeichnet:
 Chinesische Mauer, historische Grenzbefestigung des chinesischen Kaiserreichs
 Chinesische Mauer, Kinderspiel, siehe Fangen
 Chinese Wall (Finanzwelt), eine Metapher aus der Finanzwelt
 Chinesische Mauer (Kartenspiel), ein Spiel von Reiner Knizia

Die Chinesische Mauer bezeichnet:
 Die Chinesische Mauer, Drama von Max Frisch (1946)
 Die Chinesische Mauer (1965), Verfilmung dieses Dramas
 Die Chinesische Mauer, Album von Michael Cretu (1985)
 Die Chinesische Mauer, Brettspiel von Sid Sackson